Onderdeel van een betoog
Latijns woord voor narratie of verhaal, zoals wetenschappelijk onderzocht in de narratologie
Narratio picta, Latijns woord voor stripverhaal
Narratio de rebus Armeniae, een geschrift uit circa 700 over de geschiedenis van de Armeense Kerk
Narracio, een geschrift uit 1232 over de slag bij Ane (1227)
Narratio Prima, een boek van Georg Joachim von Lauchen uit 1540 dat voor de eerste maal handelt over Copernicus' theorie van heliocentrisme
Narratio originis, rituum, & errorum christianorum Sancti Ioannis, een boek uit 1652 over het mandeïsme geschreven door Carlo Leonelli die de kloosternaam Ignatius van Jezus droeg

Zie ook 
 Verhaal (doorverwijspagina)